Bellton ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellton (Georgia), im Hall County
 Bellton (Pennsylvania), im Beaver County
 Bellton (West Virginia), im Marshall County

Sonstiges:
 Bellton Creek, Fließgewässer im Hall County, Georgia

Siehe auch:
 Belton